Un temple d'Horus est un temple égyptien dédié au culte d'Horus. Il en existe plusieurs :
 temple d'Horus (Edfou)
 temple d'Horus (Tanis)

Index égyptologique
Horus